Lista tramwajów produkowanych w Polsce – lista tramwajów produkowanych w Polsce po II wojnie światowej.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Wagony tramwajowe
P